Leão - felino cujas fêmeas são chamadas "leoas"
Ou ainda:
Leoa - Startup brasileira de Declaração de Imposto de Renda online
A Leoa - telenovela brasileira exibida pelo SBT em 1982
As Leoas - assistentes de palco de programas televisivos apresentados por Gilberto Barros, o "Leão"
Las Leonas - alcunha da Seleção Argentina de Hóquei sobre a grama feminino

Veja também
Leona

Desambiguação